Aksaj – città del Kazakistan occidentale
 Aksaj – città della Russia europea, nell'Oblast' di Rostov
 Aksaj – piccolo fiume affluente del Don, da cui prende nome la città russa di Aksaj